Stobben (plaats)
 Stobben (waterschap)
 stobbe, het afgezaagde restant van een boom of plant